Alcubilla de Avellaneda, municipi espanyol a la província de Sòria, dins la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Alcubilla de Nogales, municipi a la província de Zamora a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Alcubilla de las Peñas, municipi espanyol a la província de Sòria, dins la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Antonio Alcubilla Pérez (Toledo, 1896 - ?), militar espanyol, Capità general de les Illes Balears i director general de la Guàrdia Civil durant el franquisme